Garbiñe Muguruza e Carla Suárez Navarro erano le detentrici del titolo ma hanno deciso di non partecipare.

In finale Sania Mirza e Barbora Strýcová hanno sconfitto Liang Chen e Yang Zhaoxuan con il punteggio di 6-1, 6-1.

Teste di serie 

  Chan Hao-ching /  Chan Yung-jan (primo turno)
  Sania Mirza /  Barbora Strýcová (campionesse)

 Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (semifinale)
 Andreja Klepač /  Katarina Srebotnik (primo turno)

Alternate 

  Madison Brengle /  Kanae Hisami (primo turno)

 Lee Ya-hsuan /  Kotomi Takahata (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Toray Pan Pacific Open 2016
WTA Tour 2016